„Секс до дупка“ () е драмедиен американски сериал, създаден през 2007 г. Главните роли играят Дейвид Духовни (в ролята на Ханк Муди) и Наташа Макелоун (в ролята на Керън ван дер Бийк). Сериалът разказва откъси от живота на известния от близкото минало писател Ханк Муди, който се опитва да преодолее творческата си и семейна криза.

На 29 януари 2013 г. Showtime подновява сериала за седми сезон, който започва на 13 април 2014 г. На 8 декември 2013 е обявено, че седмият сезон ще бъде последен. Последният епизод е излъчен на 29 юни 2014 г.

Сюжет

Първи сезон 
През първия сезон той преследва бившата си приятелка Карън, с която имат общо дете – дъщеря на 12 години на име Бека. Карън, която възнамерява да се ожени за публициста Бил Люис, иска да започне нов живот след трудните години, прекарани с Ханк в Ню Йорк, като все повече и повече се съмнява, дали избраният път е правилният. Ханк бива непрекъснато подтикван от своя агент Чарли Ранкъл най-сетне да напише нещо и да върне славата си от миналото. Жената на Ранкъл е близка приятелка на Карън и тя и споделя малко преди насрочената сватба, че може би няма да се омъжи за Бил и ще се опита отново да се върне и да заживее с Ханк. Междувременно Ханк се хвърля в случайни сексуални приключения, една от които – с 16-годишната дъщеря на Бил – Мия (в ролите Мадлин Зима) – го поставя в много деликатна ситуация. Ханк пише роман, в който разказва за сексуалния си контакт с Мия. В крайна сметка сватбата се състои, но Керън избягва от тържеството заедно с Ханк и Бека и те заживяват съвместно.

Втори сезон 
През втория сезон на сериала изглежда най-после всичко се е наредило за Ханк. Той обмисля най-после след толкова години да предложи брак на Карън. Въпреки това напрежението между двамата се запазва. Ханк е необуздан, пие и продължава да не може да започне да твори. На всичкото отгоре Мия открадва ръкописа на новелата му и я представя за своя. Единствено агентът на Ханк – Чарли Рънкъл разпознава стила му и иска да изобличи Мия. На един купон в къща на известен музикален продуцент по погрешка Ханк попада в стая, където на леглото лежи жена, която той мисли за Карън. Стига се до орален сексуален контакт. В последващия скандал, който се разиграва в колата на Ханк двамата са спряни от полицай. Ханк е афектиран и се нахвърля върху полицая, който го удря и арестува. В ареста се оказва, че там е попаднал и домакинът на купона – Лю Ашби. Ашби е почитател на Ханк Муди и му предлага да напише биография за него. Междувременно на вечеря в къщата на Ханк и Карън се разбира, че Соня – близка приятелка на Карън, вероятно е бременна от Ханк. Това окончателно изостря техните взаимоотношения и те се разделят за пореден път. Муди приема предложението на Лю Ашби и се премества в неговата къща, където почва да работи над биографията му. Следват седмици на разврат и алкохолни ексцесии в къщата на Ашби. Ханк се връща към обичайния си начин на живот – случайни контакти, алкохол и наркотици до един ден, когато Ашби взима свръхдоза и умира. Ханк завършва биографията му, а Карън му съобщава, че е получила страхотно предложение за работа в Ню Йорк и възнамерява да се върне там с Бека. Муди първоначално не се включва в плановете ѝ. Соня ражда детето и се оказва, че Ханк не е бащата. Впоследствие Хенк и Карън решават, че е по-добре за Бека все пак Ханк да остане в Лос Анджелис с дъщеря им и да последват Карън по-късно.

Трети сезон 
Трети сезон започва на 27 септември 2009 г.

Четвърти сезон 
Снимките на четвърти сезон започват на 19 април 2010 г., а премиерата му е на 9 януари 2011 г.

Пети сезон 
Пети сезон се излъчва на територията на Съединените американски щати между 8 януари и 1 април 2012 г.

Шести сезон 
Премиерата на шести сезон е на 13 януари 2013 г.

Седми сезон 
Премиерата на седми сезон е на 13 април 2014 г.

Любопитно 
 Заглавието на сериала е игра на думи и се състои от California – името на щата, в който се намира Лос Анжелис, и английската дума fornication – разврат.
 Californication е и заглавието на най-успешния албум на Ред Хот Чили Пепърс. Групата има намерение да съди телевизия Showtime за авторските права върху името. От друга страна името на албума никога не е било вписвано като запазена марка и се споменава за първи път в статия от 1972 г. в списание Тайм.

Награди 
 Златен глобус за най-добра главна роля в комедиен сериал за Дейвид Духовни (2008)
 Номинация за Златен глобус за най-добър комедиен сериал (2008)
 Номинация за награда BAFTA за най-добър чуждестранен сериал (2008)
 Награда Eddie за най-добър половинчасов сериал (2008)

„Секс до дупка“ в България 
В България сериалът започва излъчване по HBO. Първият сезон стартира на 1 ноември 2007. Вторият сезон започва да се излъчва на 15 януари 2008 г. Трети сезон започва през януари 2010 г.

На 15 юни 2008 г. AXN започва излъчване на първи сезон със субтитри на български. По-късно същата година са излъчени и повторения, дублирани на български и е единственият озвучен сезон. На 15 май 2010 г. започва втори сезон, всяка събота от 22:05 по два епизода със субтитри. Трети сезон започва на 18 септември, всяка събота от 22:00. Четвърти сезон е излъчен през 2011 г. През 2013 г. започва шести сезон.

На 17 февруари 2010 г. започва повторно излъчване на първи сезон по bTV Comedy, всеки делник от 23:00.

За AXN дублажът е на студио Александра Аудио. Ролите се озвучават от артистите Даринка Митова, Ася Братанова, Георги Тодоров и Николай Пърлев. За bTV Comedy дублажът е на студио Триада. Ролите се озвучават от артистите Христо Бонин, Светлана Смолева, Милица Гладнишка, Иван Велчев и Петър Върбанов.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски сериали
Комедийно-драматични сериали
Предавания на Шоутайм